Fuenteguinaldo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuenteguinaldo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Fuenteguinaldo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar